Sophiakirche ist der Name folgender Kirchen:

 Sophiakirche (Jönköping)
 Sophiakirche (Stockholm)
 Sophia-Kirche (Frankfurt am Main)